Розподіл Вейбула () — неперервний розподіл ймовірностей. Названий на честь Валодді Вейбулла (), котрий навів детальне описання розподілу в 1951 році, хоча першим його відкрив Фреше (1927) а застосував Розін та Рамлєр в 1933 для опису розподілу розміру гранул. Функція щільності розподілу Вейбула x має вигляд::

 

де  визначає форму графіку, а  шкалу розподілу.

Визначення 

Нехай розподіл випадкової величини  задається щільністю , що має вид:
 
Тоді говорять, що  має розподіл Вейбула. Пишуть: .

Моменти 

Моменти випадкової величини , що має розподіл Вейбула мають вид
 ,
звідки
 ,
 .

Зв'язок з іншими розподілами 

 Експоненційний розподіл є частковим випадком розподілу Вейбула:
 .
 Метод зворотного перетворення: якщо , те
 .

Див. також 

 Часовий ряд
 Експоненційний розподіл

Джерела 
 
 
 

Вейбула
Аналіз виживаності
Вейбула
Вейбула